Анян:
 Анян — город в Республике Корея.
 «Анян» — наземная станция Сеульского метро.
  — футбольный клуб из города Анян.
 «Анян Халла» — хоккейный клуб из города Анян.